

Раскін — селище, штат Небраска
 Раскін — переписна місцевість, штат Флорида

Див. також 
 Раскін Джеф

Прізвища-матроніми
Єврейські прізвища